Tyle steht für:
 Tyle, keltische Stadt in Thrakien, siehe Tylis

Tyle ist Bestandteil des Namens folgender Personen:
 Tyle von Frankenberg, Steinbildhauer und Baumeister

Siehe auch:
 Tile